Cleba chrysosticta är en snäckart. Cleba chrysosticta ingår i släktet Cleba och familjen Cymbuliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
chrysosticta